Der Thonburi United Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Bangkok, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2016 unter dem Namen Thonburi University FC unter der Leitung der Thonburi University gegründet. Der Verein startete in seiner ersten Saison in der Division 3 in der Central Region. Nach der Ligareform 2017 spielte der Club in der Thailand Amateur League. 2018 wurde der Club Meister der Region Bangkok und stieg in die Thai League 4 auf. Hier wurde der Club der Bangkok Metropolitan Region zugeteilt. Der bisher größte Erfolg des Vereins war das Erreichen des Achtelfinales im Thai League Cup im Jahr 2019.

Namensänderungen 
 2016: Gründung als Thonburi University FC
 2020: Umbenennung in Thonburi United FC

Erfolge 
 Thailand Amateur League – Bangkok:  2018

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Thonburi University Stadium im Bangkoker Bezirk  Nong Khaem aus. Die Sportstätte hat ein Fassungsvermögen von 1500 Zuschauern. Eigentümer der Sportanlage ist die Thonburi University.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 29. April 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2019

Weblinks 
 
 
 Thonburi United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Thonburi United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Thonburi United FC bei facebook.com

Thonburi United, FC
Gegründet 2016